Claudia Felicidad de Austria-Tirol (Florencia, 30 de mayo de 1653 - Viena, 8 de abril de 1676) fue la hija mayor del archiduque Fernando Carlos de Austria y su esposa Ana de Médici. Fue emperatriz del Sacro Imperio como esposa de su primo el emperador Leopoldo I y sobrina de María Leopoldina de Habsburgo-Tirol.

Vida 
Claudia Felicidad nació en Florencia en la corte de su madre, Ana de Médici. Era su hija mayor y la única que llegó a la edad adulta. Sus padres no tuvieron un heredero masculino, de ahí que Segismundo Francisco, hermano de su padre, sucediera a este al morir Fernando Carlos en 1662.

Sus abuelos maternos fueron Cosme II de Médici, gran duque de Toscana, y María Magdalena de Austria.

Matrimonio e hijos 
Después de que falleciera su primera esposa, Margarita Teresa de Austria en 1673, muchos en la corte esperaban que el emperador Leopoldo (1640-1705), hijo del emperador Fernando III y de su primera esposa, la infanta María Ana de España, hija del rey Felipe III de España, encontrara otra esposa. Era el último Habsburgo masculino, aparte del enfermizo rey Carlos II de España y así tenía extrema necesidad de un heredero varón. Leopoldo lamentó profundamente la muerte de su primera esposa, pero se vio obligado a buscar otra seis meses más tarde.

La elegida fue Claudia, y se convirtió en su segunda esposa el 15 de octubre de 1673, en Graz. Era joven, atractiva y aparentemente consciente del importante cargo que iba a desempeñar. Leopoldo lamentó que ella no fuera "como mi única Margarita". 

Del matrimonio nacieron dos hijas, las cuales murieron jóvenes:

 Ana María Sofía (11 de septiembre de 1674 - 21 de diciembre de 1674), Archiduquesa de Austria; 
 María Josefa (11 de octubre de 1675 - 11 de julio de 1676).

La emperatriz Claudia Felicidad falleció a la edad de 22 años en Viena. Su corazón se encuentra en la Cripta Imperial en Viena y su cuerpo está enterrado en la Iglesia de los Dominicos en Viena. Leopoldo volvió a casarse un año más tarde con la condesa Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo.

Ancestros

Referencias

Fuentes

Enlaces externos 
 

Casa de Austria
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Viena
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVII